Okręty US Navy o nazwie USS „Nottoway”

 Pierwszy USS „Nottoway” był holownikiem. Podczas służby nosił też nazwę „Accomac” (YTL-18).
 Drugi USS „Nottoway” (ATA-183) był pomocniczym holownikiem. Zwodowany w roku 1944, skreślony w roku 1962.

Nottoway